Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Basketball ist ein Basketball-Wettbewerb des Schweizer Hochschulsport-Verbandes (SHSV) in Kooperation mit dem Swiss Basketball um den Schweizer Hochschulmeister zu bestimmen. Seit 2017 gibt es zusätzlich eine Schweizer Hochschulmeisterschaft im 3×3-Basketball.

Schweizer Hochschulmeisterschaft Endspiele

Männer

Frauen

Einzelnachweise